Rize, törökországi tartomány
 Rize, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Rize, az azonos nevű török tartomány székhelye